Carracci was een familie van Italiaanse barokschilders, bestaande uit:
 Agostino Carracci, (1557-1602)
 Annibale Carracci, (1560-1609) de broer van Agostino
 Lodovico Carracci, (1555-1619) de neef van Agostino